Чемпионат Дании по шахматам 1954 года проходил в Орхусе. Бент Ларсен впервые стал чемпионом страны.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1954

Чемпионаты Дании по шахматам
1954 год в шахматах
1954 год в Дании
Спортивные соревнования в Орхусе